Rezultati Prvenstva Avstralije 1931 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Jack Crawford je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Jack Crawford (prvak)
  Harry Hopman (finale)
  Edgar Moon (četrtfinale)
  Ronald Cummings (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Viri 
 

Moški posamično
1931